A szolnoki 2-es jelzésű autóbusz a Tallinn városrész és a Cukorgyári lakótelep között közlekedik. Munkanapokon egy járatpár az Unisil Kft. megállóig meghosszabbítva jár. A viszonylatot a Volánbusz üzemelteti.

Története

Útvonala

Megállóhelyei 
Az átszállási kapcsolatok között a javarészt azonos útvonalon közlekedő 2Y busz nincs feltüntetve. 

!colspan=2|Perc (↓)
!Megállóhely
!colspan=2|Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|colspan=2|0||Tallinn városrészvégállomás||24||29
|align=left|
|-
|colspan=2|1||Liliom utca||23||28
|align=left|
|-
|colspan=2|2||Szegfű utca||22||27
|align=left|
|-
|colspan=2|3||Verseghy út||21||26
|align=left|
|-
|colspan=2|4||MÁV Kórház||20||25
|align=left|
|-
|colspan=2|6||Szabadság tér||∫||∫
|align=left|
|-
|colspan=2|∫||Kormányhivatal||17||22
|align=left|
|-
|colspan=2|8||Szapáry út||14||19
|align=left|
|-
|colspan=2|10||Móricz Zsigmond utca (↓)Petőfi Sándor út (↑)||12||17
|align=left|
|-
|colspan=2|11||Adóhivatal||11||16
|
|-
|colspan=2|13||Bajcsy-Zsilinszky út||9||14
|align=left|
|-
|colspan=2|15||Bán utca||7||12
|align=left|
|-
|colspan=2|17||Temető||5||10
|align=left|
|-
|colspan=2|19||Logisztikai Park||3||8
|align=left|
|-
|colspan=2|20||Megyei Kórház||2||7
|align=left|
|-
|colspan=2|22||Cukorgyári lakótelepvonalközi végállomás||0||5
|align=left|
|-
!width=15px|
|27||Unisil Kft.vonalközi végállomás
!width=15px|
|0
|
|}

Jegyzetek

Források 

Szolnok autóbuszvonalai